Die FA Women′s Super League 2011 war die erste Austragung der neugegründeten FA WSL. Sie verdrängte die FA Women’s Premier League und stellt seitdem die höchste englische Frauenfußballliga dar. Sie wird unter dem Dach der Football Association organisiert. Die Saison 2011 begann am 14. April und endete am 28. August des Jahres. Einige Spiele wurden auf ESPN live übertragen.

Die Meisterschaft wurde mit acht Mannschaften in einer geschlossenen Liga ohne Absteiger ausgetragen. Der Meister und Vizemeister waren für die UEFA Women’s Champions League 2012/13 qualifiziert, wo die Arsenal Ladies die Damen vom 1. FFC Turbine Potsdam aus dem Turnier warfen und erst im Finale dem VfL Wolfsburg unterlagen.

Abschlusstabelle 
Quelle:FA

| style="vertical-align:top" |

|}

Siehe auch 
 FA WSL Continental Tyres Cup

Einzelnachweise 

2011
Fußballsaison 2011